Abbate (alternative Schreibweise für Abate, italienisch für Abt) steht für den Familiennamen folgender Personen:

 Carlo Abbate, italienischer Musiktheoretiker, Komponist und Franziskanerpriester
 Charles Abbate, US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Enrico Abbate (1858–1929), italienischer Alpinist
 Ernesto Abbate (1881–1934), italienischer Dirigent und Komponist
 Federica Abbate (* 1991), italienische Songwriterin und Sängerin
 Gennaro Abbate (1874–1954), italienischer Dirigent und Komponist
 Janet Abbate (* 1962), US-amerikanische Informatikerin und Sozialwissenschaftlerin
 Lirio Abbate (* 1971), italienischer Journalist
 Luigi Abbate (* 1958), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Mario Abbate (1927–1981), italienischer Sänger
 Matteo Abbate (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Michele Abbate (* 1970), italienischer Altphilologe und Historiker der antiken Philosophie
 Nicolò dell’Abbate (1509–1571), italienischer Renaissance-Maler
 Sandro Abbate (* 1979), deutscher Autor, Journalist und Texter
 Tullio Abbate (1944–2020), italienischer Motorboot-Hersteller

Siehe auch: 
 Abate